7-й Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків відбувся з 26 жовтня по 8 листопада 1967 року в чотирьох містах Туреччини за участі 20 національних збірних команд. Чемпіонський титул утретє у своїй історії здобула збірна СРСР.

Команди-учасниці 
Румунія, Угорщина, СРСР, Болгарія, Чехословаччина, Польща, Югославія, Франція, НДР, Італія, Туреччина, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, ФРН, Австрія, Ізраїль, Албанія, Швеція, Греція.

Система проведення чемпіонату 
20 команд-учасниць чемпіонату на попередньому етапі було розбито на чотири групи. 8 команд (по дві кращі з груп) вийшли до фінального етапу, де за коловою системою розіграли місця з 1-го по 8-е. Ураховувалися результати зустрічей команд-фіналістів між собою на попередньому етапі. Підсумкові 9-16-і і 17-20-і місця за такою ж системою розіграли команди, що посіли в групах попереднього етапу відповідно 3-4-і і 5-і місця.

Попередній етап

Група А (Адана) 

 26 жовтня: СРСР — НДР 3:2 (17:19, 15:5, 3:15, 15:4, 15:9); Нідерланди — Австрія 3:0 (15:4, 15:5, 15:3).
 27 жовтня: СРСР — Швеція 3:0 (15:5, 15:1, 15:3); НДР — Нідерланди 3:0 (15:4, 15:7, 15:1).
 28 жовтня: НДР — Австрія 3:0 (15:1, 15:1, 15:5); Нідерланди — Швеція 3:0 (15:1, 15:1, 15:3).
 29 жовтня: Швеція — Австрія 3:2 (17:19, 15:5, 11:15, 15:10, 17:15); СРСР — Нідерланди 3:0 (15:9, 15:10, 15:3).
 30 жовтня: СРСР — Австрія 3:0 (15:2, 15:0, 15:1); НДР — Швеція 3:0 (15:1, 15:0, 15:6).

Група В (Ізмір) 

 26 жовтня: Югославія — Франція 3:1 (7:15, 15:10, 17:15, 15:12); Угорщина — Греція 3:0 (15:2, 15:8, 15:4).
 27 жовтня: Югославія — Греція 3:0 (15:5, 15:6, 15:7); Угорщина — Бельгія 3:1 (7:15, 15:7, 15:12, 15:4).
 28 жовтня: Югославія — Бельгія 3:0 (15:13, 15:6, 15:5); Франція — Греція 3:0 (15:7, 15:7, 15:8).
 29 жовтня: Угорщина — Югославія 3:1 (13:15, 15:12, 15:10, 16:14); Бельгія — Франція 3:1 (8:15, 15:12, 15:10, 15:10).
 30 жовтня: Угорщина — Франція 3:1 (6:15, 15:5, 15:7, 15:6); Бельгія — Греція 3:0 (15:3, 15:9, 15:8).

Група С (Анкара) 

 26 жовтня: Чехословаччини — Туреччина 3:0 (15:4, 15:7, 15:5); Італія — Фінляндія 3:1 (15:8, 8:15, 15:10, 19:17).
 27 жовтня: Чехословаччина — Ізраїль 3:0 (15:5, 15:3, 17:15); Туреччина — Фінляндія 3:2 (15:7, 15:4, 14:16, 14:16, 15:10).
 28 жовтня: Італія — Ізраїль 3:2 (15:11, 8:15, 15:8, 11:15, 16:14); Чехословаччина — Фінляндія 3:0 (15:4, 15:1, 15:1).
 29 жовтня: Італія — Туреччина 3:1 (15:9, 9:15, 15:10, 15:10); Ізраїль — Фінляндія 3:0 (15:9, 15:7, 15:9).
 30 жовтня: Чехословаччина — Італія 3:1 (15:8, 15:2, 14:16, 15:6); Ізраїль — Туреччина 3:0 (15:11, 15:12, 15:0).

Група D (Стамбул) 

 26 жовтня: Польща — Болгарія 3:2 (15:13, 13:15, 15:13, 9:15, 15:6); Румунія — Албанія 3:0 (15:7, 15:7, 15:3).
 27 жовтня: Болгарія — Албанія 3:1 (7:15, 15:11, 15:9, 15:10); Румунія — ФРН 3:0 (15:4, 15:6, 15:6).
 28 жовтня: Польща — Албанія 3:0 (15:2, 15:7, 15:10); Болгарія — ФРН 3:0 (15:7, 15:5, 15:5).
 29 жовтня: Польща — ФРН 3:0 (15:8, 15:6, 15:4); Румунія — Болгарія 3:2 (12:15, 15:10, 15:17, 15:6, 15:12).
 30 жовтня: Польща — Румунія 3:1 (15:8, 14:16, 19:17, 15:11); Албанія — ФРН 3:1 (15:17, 15:11, 15:8, 15:1).

Класифікаційна група за 17—20 місця 

 2 листопада: Фінляндія — Греція 3:0 (15:5, 15:12, 15:2); ФРН — Австрія 3:0 (15:9, 15:11, 15:8).
 3 листопада: Фінляндія — ФРН 3:2 (15:13, 8:15, 17:15, 14:16, 15:5); Австрія — Греція 3:0.
 4 листопада: Фінляндія — Австрія 3:0 (15:6, 15:4, 15:7); ФРН — Греція 3:2 (7:15, 15:8, 9:15, 15:5, 15:9).

Класифікаційна група за 9—16 місця (Стамбул) 
Курсивом виділено результати матчів попереднього етапу, що пішли до заліку класифікаційного раунду

 2 листопада: Бельгія — Нідерланди 3:2 (15:12, 7:15, 15:10, 10:15, 17:15); Туреччина — Швеція 3:0 (15:3, 15:3, 15:10); Франція — Албанія 3:1 (15:7, 14:16, 15:10, 15:10); Болгарія — Ізраїль 3:0 (15:6, 17:15, 15:9).
 3 листопада: Болгарія — Туреччина 3:1 (15:9, 15:2, 12:15, 15:3); Бельгія — Албанія 3:0 (15:7, 15:9, 15:7); Франція — Швеція 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Ізраїль — Нідерланди 3:1 (9:15, 15:10, 15:6, 15:6).
 4 листопада: Албанія — Туреччина 3:1 (15:13, 13:15, 15:9, 15:3); Болгарія — Нідерланди 3:0 (15:12, 15:12, 15:10); Бельгія — Швеція 3:0 (15:3, 15:6, 15:4); Франція — Ізраїль 3:1 (9:15, 16:14, 15:11, 15:5).
 6 листопада: Туреччина — Нідерланди 3:2 (9:15, 15:6, 9:15, 15:6, 16:14); Албанія — Швеція 3:0 (15:1, 15:7, 15:6); Франція — Болгарія 3:1 (15:8, 15:10, 8:15, 15:9); Ізраїль — Бельгія 3:2 (5:15, 15:9, 3:15, 15:12, 16:14).
 7 листопада: Франція — Туреччина 3:1 (15:8, 15:6, 12:15, 15:8); Албанія — Нідерланди 3:2 (15:10, 5:15, 10:15, 15:6, 15:9); Ізраїль — Швеція 3:0 (15:3, 15:3, 15:5); Болгарія — Бельгія 3:0 (15:5, 15:12, 15:9).
 8 листопада: Бельгія — Туреччина 3:2 (15:8, 14:16, 15:8, 12:15, 15:10); Франція — Нідерланди 3:0 (15:4, 15:11, 15:9); Ізраїль — Албанія 3:0 (16:14, 17:15, 15:10); Болгарія — Швеція 3:0 (15:4, 15:6, 15:4).

Фінальний етап (Анкара) 
Курсивом виділено результати матчів попереднього етапу, що пішли до фінального заліку

 2 листопада: Чехословаччина — Югославія 3:0 (15:12, 15:2, 16:14); НДР — Італія 3:0 (15:5, 15:5, 15:9); СРСР — Румунія 3:1 (15:6, 15:8, 5:15, 15:9); Польща — Угорщина 3:1 (10:15, 15:13, 15:9, 15:9).
 3 листопада: НДР — Югославія 3:1 (9:15, 15:13, 15:11, 15:10); Угорщина — Італія 3:1 (16:14, 13:15, 15:8, 15:11); СРСР — Польща 3:1 (15:6, 15:6, 5:15, 15:11); Чехословаччина — Румунія 3:1 (17:15, 12:15, 15:3, 15:9).
 4 листопада: Румунія — Югославія 3:0 (15:11, 15:6, 16:14); СРСР — Італія 3:0 (15:8, 15:8, 15:3); Угорщина — НДР 3:2 (15:11, 4:15, 8:15, 16:14, 16:14); Чехословаччина — Польща 3:2 (7:15, 16:14, 10:15, 15:9, 15:6).
 6 листопада: Румунія — Італія 3:0 (15:7, 15:5, 15:8); Польща — Югославія 3:0 (15:7, 15:13, 15:12); СРСР — Угорщина 3:0 (15:8, 15:8, 15:6); Чехословаччина — НДР 3:0 (15:13, 15:8, 15:11).
 7 листопада: Польща — Італія 3:0 (15:10, 16:14, 15:6); СРСР — Югославія 3:0 (15:1, 15:9, 15:8); Чехословаччина — Угорщина 3:2 (15:5, 6:15, 15:5, 12:15, 15:5); НДР — Румунія 3:1 (15:12, 10:15, 15:10, 15:2).
 8 листопада: Югославія — Італія 3:0 (15:12, 15:7, 15:11); НДР — Польща 3:1 (15:9, 5:15, 15:7, 17:15); Румунія — Угорщина 3:1 (15:5, 11:15, 15:13, 15:8); СРСР — Чехословаччина 3:2 (15:7, 15:13, 13:15, 10:15, 15:10).

Підсумки

Положення команд

Медалісти 
 СРСР: Георгій Мондзолевський, Іван Бугаєнков, Юрій Поярков, Едуард Сибіряков, Важа Качарава, Валерій Кравченко, Жанбек Саурамбаєв, Євген Лапинський, Віктор Михальчук, Володимир Іванов, Володимир Бєляєв, Вадим Пентешкін. Головний тренер — Юрій Клещов.

 Чехословаччина: Зденек Грьоссл, Петр Коп, Драгомір Коуделка, Антонін Мозр, Йозеф Мусіл, Владімір Петлак, Антонін Прохазка, Павел Шенк, Йозеф Смолка, Іржи Свобода, Вацлав Шмідл, Богуміл Голіан. Головний тренер — Вацлав Матіашек.

 Польща: Здіслав Амброзяк, Станіслав Госчіняк, Збігнев Ясюкевіч, Ромуальд Пашкевіч, Войцех Рутковскі, Рішард Сершульскі, Тадеуш Сівек, Олександр Скіба, Едвард Скорек, Єжі Шимчік, Хуберт Єжі Вагнер, Станіслав Здуньчік. Головний тренер — Тадеуш Шлагор.

Посилання 
 Архив волейбольных результатов 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
  
  
  

Спортивні події 1967
1967
Жовтень 1967
Листопад 1967
1967 у Туреччині
1967 у волейболі